Tony Harris puede hacer referencia a:
 Tony Dwayne Harris, baloncestista estadounidense, nacido en 1967.
 John Robert 'Tony' Harris, futbolista escocés (1923-2000).
 Tony Harris, guionista de cómics estadounidense, nacido en 1969.